Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sukaraharja (Cibeber), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukaraharja (Cisayong), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sukaraharja (Kadupandak), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukaraharja (Lumbung), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java